Masters France — профессиональный выставочный теннисный турнир, проводимый с 2008 года на хардовых кортах в Тулузе. Играется в конце декабря, по окончании ATP-тура. Принимают участие 8 французских теннисистов — семеро показавших в течение сезона лучшие результаты на четырёх турнирах ATP: Open 13 (в феврале), Open de Moselle (в сентябре), Grand Prix de Tennis de Lyon (в октябре) и BNP Paribas Masters (в ноябре) и один приглашённый теннисист, получивший Wild Card.

Регламент 
Восемь теннисистов поделены на 2 группы где встречаются друг с другом по круговой системе. Итоговые места распределяются сначала по количеству побед, затем по количеству сыгранных матчей, личных встреч, процентном соотношении выигранных сетов или геймов и, наконец, (если вышеуказанные параметры имеют равенство) по решению организаторов. Теннисисты, занявшие вторые места в своих группах встречаются в матче за 3-е место, а занявшие первые места — в финале.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Masters France